E520 oder E-520 steht für:
 Die Lebensmittelzusatzstoff- oder E-Nummer von Aluminiumsulfat
 Ein Kameramodell der Firma Olympus, siehe Olympus E-520

Abkürzung